Katra może dotyczyć:
 Katra – miasto w Indiach w stanie Dżammu i Kaszmir
 Katra – miasto w Indiach w północno-wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Gonda)
 Katra – miasto w Indiach w północnej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Shahjahanpur)
 Katra – wieś w Syrii, w muhafazie Idlib